L'Omloop Het Volk 1962 va ser la dissetena edició de l'Omloop Het Volk. La cursa es va disputar el 10 de març de 1962, amb inici i final a Gant. La cursa va ser guanyada en solitari per Robert De Middeleir.

Classificació general

Referències 

1962
Competicions ciclistes del 1962